Бурсская (Брусская) епархия Константинопольского патриархата Армянской Апостольской церкви () — упразднённая архиепископская епархия  Армянской Апостольской церкви в составе Константинопольского патриархата.

История 
В 1911 году в юрисдикцию Бурсской епархии входила территория Бурсского санджака Османской империи.

По данным на 1911 год количество верующих данной епархии Армянской Апостольской церкви — 35.000, число общин - 7, а также последователей Армянской Католической церкви на территории данной епархии - 3.000 и армян-протестантов - 500.

Епархия имела 7 церквей.

См. также 
 Список епархий Армянской Апостольской церкви
 Список армянских храмов Турции
 Магакия Орманян

Примечания 

Упразднённые епархии Армянской Апостольской церкви